После выхода игры Pole Position в 1983, Формула-1 навсегда стала частью жанра гоночных симуляторов в компьютерных играх. Серия Grand Prix Джеффа Крэммонда совершила огромный скачок от аркадных игр к симуляторам.

Список игр 
Список игр по Формуле-1, которые либо содержат официальную лицензию, либо в которых представлены гонщики, трассы, команды, либо в названии которых содержится F-1.

Примечания